El término mangabey puede referirse a tres géneros distintos de cercopithecidae o monos del viejo mundo. Se creyó que Lophocebus y Cercocebus estaban muy relacionados filogenéticamente, tanto que se clasificaron en un solo género. Sin embargo las especies de Lophocebus están mucho más cerca de los babuinos del género Papio, mientras que Cercocebus están más próximas al Mandril. Especies de Rungwecebus fueron descubiertas recientemente.

Géneros
Los tres géneros de mangabeis son:
Lophocebus
Rungwecebus
Cercocebus

Cercopithecidae